Velký týden nebo Svatý a velký týden či Strastný týden (řecky: Μεγάλη Εβδομάδα, cír. slov. Страстна́я седмица) je období liturgického roku řeckokatolické a pravoslavné církve, které začíná Velkým pondělím a končí Bílou sobotou. Ukazuje poslední večeři, utrpení a smrt Ježíše Krista a události, které jim předcházely, ale má i výrazný eschatologický rozměr. Všechny dny tohoto týdne mají přívlastek velký (-á).

Jednotlivé dny velkého týdne jsou:

 Velké pondělí
 Velké úterý
 Velká středa
 Velký čtvrtek
 Velký pátek
 Velká sobota

Obdoba v římskokatolické církvi je Svatý týden.

Reference

Externí odkazy 
  Řeckokatolická církev na Slovensku 

Liturgický rok
Řeckokatolické církve
Pravoslaví
Velikonoce
Týden